Réunion, Frans overzees departement 
La Réunion (Lot-et-Garonne), gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne